Anne Dangar (1885-1951), peintre et céramiste d'origine australienne.
 John Dangar Dixon (1929-2015), dessinateur et scénariste de bande dessinée australien.
Patronyme australien